Scottish Premiership 2016/2017 var den fjärde säsongen av Scottish Premiership, skotska högsta divisionen i ligafotboll. Detta var första säsongen med Rangers deltagande sedan 2011/2012, efter tvångsnedflyttningen till skotska tredje divisionen (fjärde nivån i seriesystemet). Celtic vann ligan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgångar 1–22

Omgångar 23–33

Omgångar 34–38

övre halvan

nedre halvan

Kvalspel

Spelträd

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Hamilton Academical kvalificerade sig för Scottish Premiership 2017/2018.

Anmärkningslista

Externa länkar
Officiell hemsida

2016 i Storbritannien
2017 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2016/2017
2016/2017